

Деражня — місто, Хмельницька область, Хмельницький район
 Деражня — село, Сумська область, Шосткинський район
 Деражня — залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

Деражня — село, Гомельська область
 Деражня — річка в Гомельській області, ліва притока річки Ведрич, басейн Дніпра
 Деражня — річка в Могильовської області, ліва притока річки Беседь, басейн Дніпра
 Деражня — озеро у Вітебській області

Деражня — село, Люблінське воєводство

Див. також 
 Деражне